Helgi Björnsson ist der Name folgender Personen:

*Helgi Björnsson (Glaziologe) (* 1942), isländischer Gletscherforscher 
Helgi Björnsson (Schauspieler) (* 1958), isländischer Schauspieler und Sänger